Peugeot Proxima — автомобиль-прототип, созданный фирмой Peugeot в 1986 году.

История создания 
Peugeot Proxima названа в честь звезды Проксима Центавра, которая является ближайшей к Солнечной системе.

Proxima имеет кузов из углепластика типа купе с формулой 2+2 (два взрослых и два детских места). Для входа и выхода — «фонарь», отрывающийся вверх и вперёд.

Силовой агрегат расположен в центре, 24-клапанный V-образный шестицилиндровый двигатель рабочим объёмом 2849 см³, оборудованный турбонаддувом с (с двумя турбонагнетателями и промежуточным охлаждением воздуха), развивает 680 л.с.

Трансмиссия полноприводная, с автоматически подключаемым передним мостом (при проскальзывании задних колес).

Примечания